Нила Традиционная:

Имя собственное 
 Ни́ла — женское имя, женская форма мужского имени Нил. Производная форма: Нилка.
 Нил Караибрахимгил — турецкая певица.
 Нила Крюкова — украинская актриса.
 Нила (Новикова) — схимонахиня.

В топонимике 
 Нила — село в Переславском районе Ярославской области.
 Нила — река в Карелии и Ленинградской области.

В мифологии 
 Нила - в Рамаяне - один из ванаров.